Az 1968–1969-es olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 22. kiírása. A kupát a Roma nyerte meg másodszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

8. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

9. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Negyeddöntő

Csoportdöntő 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa